Kobba kan syfta på:

 Al Kāb – en fornlämning i Egypten
 Kobba (landområde) – en typ av ö